Heumarkt steht für:
 Heumarkt (Bern), siehe Bärenplatz (Bern)
 Heumarkt (Eibelstadt), siehe Liste der Baudenkmäler in Eibelstadt
 Heumarkt (Hanau)
 Heumarkt (Köln)
 Heumarkt (München) (ab 1886 St.-Jakobs-Platz), siehe Angerpikett
 Heumarkt (Stettin), siehe Nikolaikirche (Stettin)
 Heumarkt (Wien), siehe Wiener Eislauf-Verein #Das Grundstück auf dem Heumarkt

Siehe auch:
 Hötorget (schwedisch für Heumarkt)